Изооптика (, isophote curve) — кривая на поверхности в Евклидовом пространстве, для которой нормаль к поверхности во всех точках кривой образует постоянный фиксированный угол с заданным направлением:
 

Изооптика на поверхности косвенно упоминается в законе Ламберта, в котором утверждается, что интенсивность освещения рассеивающей свет (диффузной) поверхности пропорциональна косинусу угла, образованного вектором нормали N к поверхности и вектором направления светового потока d.

Теорема: Пусть  — натурально параметризованная кривая на поверхности.
Тогда эта кривая — изооптика тогда и только тогда, когда  — постоянная функция.

Следствие: Сферический образ изооптики на поверхности — круг тогда и только тогда, когда  — постоянная функция.

Примечания

Литература 
 «On isophote curve and its characterizations», Fatih Dogan, Yusuf Yayli, 2012.

Оптика